Esistono più comuni francesi con questo nome

Chassy – Cher
Chassy – Saona e Loira
Chassy – Yonne